Кар — двадцять четверта літера грузинської абетки.
 Кар (форма рельєфу) — природна чашеподібна заглибина у привершинній частині гір з крутими скелястими стінами і полого увігнутим днищем.
 Кар (Італія) (Quart) — муніципалітет в Італії , у регіоні Валле-д'Аоста . 
 Гай Марк Аврелій Кар (Marcus Aurelius Carus) ( 230 , Нарбонн  — † 283 , Межиріччя ) — римський імператор у 282 — 283 роках. 
 Кар (Жиронда) (Cars) — муніципалітет у Франції , у регіоні Аквітанія , департамент Жиронда . 
 Кар (міфологія) (Κάρας) — легендарний засновник і перший володар Мегар , син Форонея , царя аргос ьких пеласгів .